Атлантіс — космічний човен.
 Атлантіс — вигадане космічне місто-корабель в науково-фантастичному телесеріалі «Зоряна брама. Атлантіс».
 Атлантіс — підводна гора в Атлантичному океані.
 Атлантіс (масив) — підводний гірський масив в горах Нова Англія у Атлантичному океані.
 Атлантіс II — підводна гора в горах Нова Англія у Атлантичному океані.
 Атлантіс-11 — сульфідного мідно-цинкове родовище у Червоному морі.
 Атлантіс ФК — ​​фінський футбольний клуб.

Див. також 
 Атлантида (значення)